Könkäänsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Könkäänsaari (ö i Rovaniemi, lat 67,06, long 25,08), Lappland, 
 Könkäänsaari (ö i Rovaniemi, lat 66,59, long 26,11), Lappland, 
 Könkäänsaari (ö i Norra Lappland), 

Robotskapade Finlandförgreningar